Molières puede referirse a: 

 Molières, comuna francesa situada en Dordoña.
 Molières, comuna francesa situada en Lot.
 Molières, comuna francesa situada en Tarn y Garona.